Behboudi ist der Familienname folgender Personen:

 Fatemeh Behboudi (* 1985), iranische Fotojournalistin
 Mohammad-Ali Behboudi (* 1956), iranischer Schauspieler und Regisseur